Jakob Christmann  ist der Name folgender Personen:

* Jakob Christmann (Orientalist) (1554–1613), deutscher Orientalist
 Jakob Christmann (Oberamtmann) (1851–1919), badischer Oberamtmann